Het bokstoernooi in het halfweltergewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werd gehouden van 31 juli tot en met 11 augustus 2012.

Opzet 
Het toernooi bestond enkel uit een knock-outfase. Er werden bronzen medailles uitgereikt aan de verliezers van beide halve finales.  Elk gevecht bestond uit drie rondes van drie minuten.

Programma 
Alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=180
| score-width=20

| RD1-team03= Roniel Iglesias
| RD1-score03= 20
| RD1-team04=  César Villarraga
| RD1-score04= 9
| RD1-team05=  Anderson Rojas
| RD1-score05= 10
| RD1-team06= {{nowrap| Uktamjon Rahmonov}}
| RD1-score06= 16
| RD1-team07=  Serge Ambomo
| RD1-score07= 10
| RD1-team08=  Yakup Şener
| RD1-score08= 19
| RD1-team09=  Jamel Herring
| RD1-score09= 9
| RD1-team10=  Danjar Jeleoessinov
| RD1-score10= 19
| RD1-team11=  Jonathan Alonso
| RD1-score11= 12
| RD1-team12=  Mehdi Tolouti
| RD1-score12= 16
| RD1-team13=  Gyula Káté
| RD1-score13= 16
| RD1-team14=  Eslam Mohamed
| RD1-score14= 10

| RD2-team01=  Éverton Lopes
| RD2-score01= 15
| RD2-team02=  Roniel Iglesias
| RD2-score02= 18
| RD2-team03=  Uktamjon Rahmonov
| RD2-score03= 16
| RD2-team04=  Yakup Şener
| RD2-score04= 8
| RD2-team05=  Danjar Jeleoessinov
| RD2-score05= 19
| RD2-team06=  Mehdi Tolouti
| RD2-score06= 10
| RD2-team07=  Gyula Káté
| RD2-score07= 14
| RD2-team08= {{nowrap| Vincenzo Mangiacapre}}
| RD2-score08= 20

| RD3-team01=  Roniel Iglesias
| RD3-score01= 21
| RD3-team02=  Uktamjon Rahmonov
| RD3-score02= 15
| RD3-team03=  Danjar Jeleoessinov
| RD3-score03= 12
| RD3-team04=

Onderste helft

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen 64